Migan, le titre d'une fonction politique dans les monarchies d'Abomey et de Porto-Novo (aujourd'hui au Bénin) ;
 Sourou Migan Apithy, 1913-1989, homme politique béninois, dirigeant du gouvernement autonome du Dahomey de 1957 à 1959, et deuxième président de la République du Dahomey de 1964 à 1965 ;
 Assétou Founé Samaké Migan, née en 1960, femme politique malienne ;

 le migan est une préparation culinaire des Antilles, similaire à une purée de légumes ;
 le migan fruit-à-pain, recette de la Martinique.